Erigonella groenlandica est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Linyphiidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de l'île d'Ellesmere au Nunavut au Canada.

Description 
L'holotype mesure

Publication originale 
 Strand, 1905 : Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera und Araneae. Report of the Second Norwegian Arctic Expedition in the 'Fram'. Kristiania, , ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Linyphiidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Canada